Мерзляко́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Мерзлякова, Галина Витальевна (род. 1958) — советский и российский учёный.
 Мерзлякова, Екатерина Николаевна (Соболь; род. 1988) — российская писательница.
 Мерзлякова, Наталья Владимировна (род. 1965) — советская и российская легкоатлетка.
 Мерзлякова, Татьяна Георгиевна (род. 1957) — российский журналист и политический деятель.